Bindi je priimek več oseb:    
 Enrico Bindi, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Giovanni Bindi Sergardi, italijanski rimskokatoliški škof